Discografia de Giovanni Falconi, um cantor e compositor brasileiro - chileno que consiste em três álbuns de estúdio, três singles e três videoclipes.

Álbuns de estúdio

Singles

Videografia 

Giovanni Falconi Ossa